Das Wort Historie oder (in der Mehrzahl) die Historien steht für:

 Historie, bis weit in die Neuzeit hinein der Gattungsbegriff für Erzählung und (wahre) Geschichte
 Geschichte, vergangene Ereignisse
 Historie, veraltete Bezeichnung für die Geschichtswissenschaft
 das Hauptwerk des griechischen Schriftstellers Herodot, siehe Historien des Herodot
 ein nur teilweise erhaltenes Geschichtswerk (Historiae) des römischen Schriftstellers Tacitus über die Zeit von Galba (69) bis Domitian (96)
 Historie (Transaktionsverarbeitung), ein Ausführungsplan für die gemeinsame Ausführung mehrerer Transaktionen
 die Folge früherer Versionen von Datenelementen in einer Datenbank, siehe temporale Datenhaltung
 Historie (Musik), eine im 17. Jahrhundert verbreitete Form der lutherischen Kirchenmusik
 die Motive der Historienmalerei

Siehe auch:

 Histoire
 Historisierung (Begriffsklärung)
 Historiae
 Historia
 History